Mats Söderlund kan syfta på:
 Mats Söderlund (artist) med artistnamnet Günther
 Mats Söderlund (författare)